Сезон ФК «Славія» (Прага) 1925 — сезон чехословацького футбольного клубу «Славія». У першому професіональному розіграші чемпіонату Чехословаччини команда посіла перше місце.

Склад команди

Чемпіонат Чехословаччини

Підсумкова таблиця

Статистика виступів

Товариські матчі

Турніри 
Ювілейний турнір в Празі

1/2 фіналу
 21.03.1925. «Славія» (Прага) — «Югославія» (Белград) — 7:2
 21.03.1925. ДФК (Прага) — «Вршовіце» (Прага) — 5:2
Матч за третє місце
 21.03.1925. «Вршовіце» (Прага) — «Югославія» (Белград) — 7:4
Фінал
 21.03.1925. «Славія» (Прага) — ДФК (Прага) — 4:2

Матчі збірних 
 травень 1925. Збірна Праги — Ноттс Каунті — 1:1
 21.05.1925. Збірна Праги — Болтон Вондерерз — 2:0

Примітки

Посилання 
 «Славія» у 1925 році 
 Матчі «Славії» у 1925 році 
 Історія «Славії» у 1921—1930 роках 

1925
Славія